Alyssum savranicum  es una especie no aceptada y puede referirse a:
Alyssum savranicum descrita por Andrz. es el Alyssum tortuosum subsp. savranicum de (Andrz.) Nyár.
Alyssum savranicum descrita por Andrz. ex Besser es el Alyssum alpestre de L.

Referencias